Cuis puede referirse a:  

 Cuis, comuna francesa de situada en Marne.
 Cuis, nombre común de varios roedores de los géneros Cavia, Galea y Microcavia.